4. etape af Tour de France Femmes 2022 var en 126,4 km lang  med 1415 højdemeter, som blev kørt den 27. juli 2022 med start i  og mål i .

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

04